Rock Ledge bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Rock Ledge (Connecticut), ID-Nr. 77001394
 Rock Ledge (New York), ID-Nr. 89002010
 Rock Ledge (Tennessee), ID-Nr. 78002639